KH-2 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der kambodschanischen Provinz
 KH-2 Corona, ein US-amerikanischer optischer Spionagesatellit

KH02